Гаичка Гамбела () — небольшая птица из семейства синицевых, обитающая в Северной Америке. Вид назван в честь американского натуралиста  (1823—1849).

Описание 
Гаичка Гамбела длиной 14 см, размах крыльев составляет 19 см. У птиц чёрная макушка на голове, белые «брови», чёрные полосы за глазами, чёрное горло. Спина и боковые стороны серые, нижняя часть тела светло-серая. Клюв короткий и чёрный.

Распространение 
Гаичка Гамбела населяет горные регионы на западе Северной Америки, от южного Юкона до Калифорнии и Техаса. В холодное время года она изредка спускается в предгорья.

Образ жизни 
Летом и во время сезона размножения питание птиц состоит преимущественно из насекомых. Семена хвойных деревьев и других растений также круглый год присутствуют в рационе. Птиц можно встретить парами или в маленьких стаях, вне сезона размножения также в группах с другими видами птиц.

Размножение 
Моногамная птица гнездится дважды в год. Самка высиживает яйца примерно 14 дней. Птенцов кормят оба родителя в течение примерно трёх недель.

Примечания

Литература 
Alsop III, Fred J (2001). Smithsonian Handbooks Birds of North America Western Region. ISBN 0-7894-7157-4

Гаички
Животные, описанные в 1886 году
Птицы Северной Америки
Гамбел